Elkana (Bijbel), een personage genoemd in de Hebreeuwse Bijbel
 Elkana (nederzetting), een Israëlische nederzetting